Jean Chacornac – astronomo francese
 Chacornac – cratere lunare
 1622 Chacornac – asteroide della fascia principale
 Rimae Chacornac – rima sulla Luna